Хартнелл — фамилия. Известные носители:
  (1901—1979) — британский модельер, официальный портной английского королевского двора 
 Хартнелл, Скотт (род. 1982) — канадский хоккеист
 Хартнелл, Уильям (1908—1975) — английский актёр кино и телевидения